kama (szanszkrit, páli; devanagari nyelven: काम; IAST: kāma) jelentése ′vágy, kívánság, vágyakozás′ a hindu és a buddhista irodalomban
 kama, hagyományos észt, illetve finn finomlisztkeverék, amely őrölt, szitált árpából, zabból, valamint borsóból készül
 kama, miskolci kislabdás csapatjáték, más néven erszénylabdának is nevezik
 Kama, japán település Fukuoka prefektúra területén
 kama, sarlószerű japán fegyver
 kama, a japán teaszertartásokon vizet melegítő vasfazék
 1387 Kama, aszteroid

Hasonló szavak 
 Káma, a Volga legnagyobb, bal oldali mellékfolyója
 Káma Tarkhan, a hunok legendás vezetője